Ekman o Eekman possono riferirsi a:

Persone 
 Nicolas Eekman – pittore belga di origine olandese
Carl Gustaf Ekman – politico svedese
Gösta Ekman – attore svedese
Gösta Ekman jr. - attore svedese
Hasse Ekman – attore svedese
Johan August Ekman – vescovo e teologo svedese
Kerstin Ekman – scrittrice svedese
Paul Ekman – psicologo statunitense

Altro 
9265 Ekman – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
Eckman